

Presentación previa 
Farrukh Dustov fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Luke Bambridge.

Teimuraz Gabashvili derrotó en la final a Yuki Bhambri.

Cabezas de serie 

 ' Teimuraz Gabashvili (Campeón)
  Farrukh Dustov (Primera ronda)
  Adrián Menéndez-Maceiras (Cuartos de final)
  Aslan Karatsev (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Guilherme Clezar ''(Segunda ronda)
  Liam Broady ''(Cuartos de final)
  Yuki Bhambri ''(Finalista)
  Brydan Klein ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Samarcanda 2015